

Cancelleria 
 5B – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 5B – codice vettore IATA di Trans International Express